Municipio de Loda puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Loda (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Loda (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.